Das Dameneinzel der Australian Championships 1958 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Shirley Fry. Im Endspiel setzte sich Angela Mortimer gegen Lorraine Coghlan mit 6:3 und 6:4 durch. Für Mortimer war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1958